Дортмунд 2013 — 40-й міжнародний шаховий турнір, який проходив з 26 липня по  4 серпня 2013 року в Дортмунді.

Категорія турніру — ХІХ (середній рейтинг — 2709).

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на липень 2013 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумковий розподіл місць 
  Майкл Адамс - 7
  Володимир Крамник - 6½
  Петер Леко - 4½
  Аркадій Найдіч - 4½
  Дмитро Андрєйкін - 4
  Георг Майєр - 4
  Фабіано Каруана - 4
  Ван Хао - 4
  Ігор Хенкін - 3½
  Даніель Фрідман - 3

Посилання 
 Дортмунд 2013 на ChessPro.ru 
 Дортмунд 2013 онлайн на chessdom.com  
 Рейтинг ФІДЕ на липень 2013 року   
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)

Примітки 

Шахові турніри 2013
Шахові змагання в Німеччині
Липень 2013
Серпень 2013
Спорт у Дортмунді